Домартен може да се односи на:

 Домартен (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Домартен (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Домартен (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Домартен (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Домартен (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Домартен“